Queensferry kan syfta på följande platser:

 Queensferry, Australien – en ort i Victoria, Australien

Storbritannien 

 Queensferry, Skottland, ort, Edinburgh, 
 Queensferry, Wales, ort, Flintshire,